Anlier (plaats), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
 Anlier (rivier), een riviertje in de Belgische provincie Luxemburg